broadcaster – persona o ente che effettua una telediffusione
Broadcaster –  nome originale di un modello di chitarra elettrica Fender